Покровское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Покров.

К 1 января 2019 года все населённые пункты вошли в Никольское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 160 км²
 Расположение: юго-западная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на севере — с Потаповским сельским поселением
 на северо-востоке — с Никольским сельским поселением
 на юго-востоке — с Токаревским сельским поселением
 на юге — с Тёмкинским районом
 на западе — с Вяземским районом
 Крупные реки: Гжать, Воря.

Население 

Общее число жителей 601 чел., из них трудоспособного возраста 358 чел. (работающих 140 чел.), пенсионеров 230 чел., молодёжи до 30 лет 140 чел. В единственной школе 36 учеников и 16 учителей (в том числе 5 пенсионеров).

Состав поселения 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Деревня Покров — административный центр
 Аленкино, деревня
 Андреевка, деревня
 Бочкари, деревня
 Вешки, деревня
 Гостевое, деревня
 Добрый Ручей, деревня
 Еременское, деревня
 Каменка, деревня
 Клушинка, деревня
 Ломки, деревня
 Макеевское, деревня
 Машино, деревня
 Митинка, деревня
 Молоченево, деревня
 Московка, деревня
 Плешково, деревня
 Поповка, деревня
 Потапово, деревня
 Прудня, деревня
 Родионово, деревня
 Скалябино, деревня
 Слобода, деревня
 Слобода, деревня
 Станки, деревня
 Старики, деревня
 Струя, деревня
 Сторожевое, деревня
 Тращеево, деревня
 Холопово, деревня
 Ширяйкино, деревня
 Шипари, деревня
 Щекино, деревня

Местное самоуправление 
Главой поселения и Главой администрации является Данилова Зинаида Арсентьевна.

Экономика 
2 сельхозпредприятия (оба убыточны) с общим числом работающих 25 чел., ещё одно предприятие производственной сферы имеет 5 работников, магазины.

Дотации бюджету поселения составляют 83 % от его общего объёма, расходы местного бюджета в расчёте на одного человека составляли в 2008 году ок. 2,25 тыс. руб.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году